A National Basketball Association 1972–1973-as szezonja az amerikai professzionális kosárlabdaliga 27. szezonja volt.

A győztes a New York Knicks lett, amely a döntőben összesítésben 4–1-re nyert a Los Angeles Lakers ellen. Az alapszakasz legértékesebb játékosa Dave Cowens, a döntő MVP-je Willis Reed lett.

A Cincinnati Royals elköltözött és Kansas City–Omaha Kings néven szerepelt tovább, a hazai mérkőzéseit felválta Kansas Cityben és Omahában játszotta.

The Philadelphia 76ers 9–73 mutatóval zárt. Ezzel az első olyan csapat lett, amely legalább 70 mérkőzést vesztett el és nem nyert 10 mérkőzést az alapszakaszban.

Alapszakasz

Csoportonként

Főcsoportonként 
z – Hazai pálya előny az egész rájátszásban
c – Hazai pálya előny a főcsoportdöntőig
y – Csoportgyőztes
x – Rájátszásba jutott

Rájátszás 

A dőlt betűvel jelzett csapatoknak volt hazai pálya előnyük.

Díjak 
Legértékesebb játékos: Dave Cowens
Az év újonca: Bob McAdoo

All-Star-mérkőzés 

MVP: Dave Cowens
Vezetőedzők: Tom Heinsohn (Kelet), Bill Sharman (Nyugat)

Források

További információk 
 Az NBA hivatalos honlapja

NBA-szezonok
Nba
Nba